Ejby Sogn henviser til flere artikler:
 Ejby Sogn (Middelfart Kommune) – et sogn i Middelfart Kommune (tidligere Ejby Kommune) og i Middelfart Provsti
 Ejby Sogn (Køge Kommune) – et sogn i Køge Kommune (tidligere Skovbo Kommune) og i Køge Provsti